Софи Оконедо (; род. 11 августа 1968 года) — британская актриса, номинант на премию «Оскар» (2005), лауреат «Тони» в 2014 году. Командор ордена Британской империи (CBE, 2018).

Биография 
Софи Оконедо родилась в Лондоне. Её мать Джоан — тренер по пилатесу, отец Генри Оконедо — государственный служащий, бросивший семью, когда девочке было пять лет.

Её отец — нигериец, а мать — еврейка-ашкенази, родившаяся в Ист-Энде в семье иммигрантов из Польши и России, говоривших на идише. В детстве Софи ходила в синагогу. Бросив школу в 16 лет, работала продавщицей. Посещала семинары актёрского мастерства в Royal Court Young People’s Theatre, затем поступила в Королевскую академию драматического искусства, по окончании которой принимала участие в различных постановках Королевской шекспировской компании, Янг-Вика и Королевского национального театра.

Параллельно актриса начала карьеру в кино и на телевидении. За роль в драме «Отель „Руанда“» Софи Оконедо была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Софи живёт в Лондоне в районе Мазвелл-Хилл (), дочь Ифе (род. 1997) от гражданского брака с ирландцем Йоном Мартином.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы озвучивания Великобритании
Киноактрисы Великобритании